Мегрэ (телесериал, Великобритания)
 Мегрэ (телесериал, Франция)